Emiko Okuyama (1951-), femme politique japonaise.
 Gihachiro Okuyama (1907–1981), artiste commercial et graveur sur bois japonais.
 Hisashi Okuyama (1941-), poète japonais d'expression française.
 Kiyoyuki Okuyama (dit Ken Okuyama ; 1959-), designer automobile japonais.

Patronyme japonais